Симонс (, ) — фамилия:
 Симонс, Вальтер (1861—1937) — немецкий юрист и политик, в 1925 году исполнял обязанности Рейхспрезидента Германии.
 Симонс, Джулиан (1912—1994) — английский автор и теоретик детективов.
 Симонс, Ева (род. 1984) — голландская певица.
 Симонс, Марк Ланселот (1887—1935) — британский художник.
 Симонс, Матиас (1802—1874) — люксембургский государственный и политический деятель. Премьер-министр Люксембурга.
 Симонс, Менно (1496—1561) — нидерландско-немецкий теолог, лидер анабаптистского движения в Нидерландах.
 Симонс, Раф (род. 1968) — бельгийский модельер, с 2012 года создаёт коллекции для модного дома «Кристиан Диор».
 Симонс, Региллио (род. 1973) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Симонс, Симона (род. 1985) — нидерландская певица, вокалистка группы Epica.
 Симонс, Тимми (род. 1976) — бельгийский футболист и тренер.
 Симонс, Хави (род. 2003) — нидерландский футболист.
 Симонс, Хайнтье (род. 1955) — голландский певец, ребёнок-звезда 1960-х годов.
 Симонс, Юдика (1904—1943) — нидерландская гимнастка.

См. также 
 Саймонс
 Симмонс